Моско́вченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Московченко Володимир Петрович (1909—1970) — український театральний художник, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Московченко Володимир Юрійович — головний режисер Луганського українського музично-драматичного театру.
 Московченко Григорій Савелійович — живописець, член Спілки художників СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Московченко Костянтин Іванович (1914—2004) — український живописець.
 Московченко Юрій Дмитрович —полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня .

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко